Municipio de Homer puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:

 Municipio de Homer (Dakota del Norte)
 Municipio de Homer (condado de Day, Dakota del Sur)
 Municipio de Homer (condado de Will, Illinois)
 Municipio de Homer (condado de Benton, Iowa)
 Municipio de Homer (condado de Buchanan, Iowa)
 Municipio de Homer (condado de Calhoun, Míchigan)
 Municipio de Homer (condado de Midland, Míchigan)
 Municipio de Homer (condado de Winona, Minnesota)
 Municipio de Homer (condado de Bates, Misuri)
 Municipio de Homer (condado de Medina, Ohio)
 Municipio de Homer (condado de Morgan, Ohio)
 Municipio de Homer (condado de Potter, Pensilvania)